Anyways (; иногда стилизируется, как Anyways...) — дебютный студийный альбом американского рэпера Young Nudy. Он был выпущен 24 февраля 2020 на лейбле RCA Records. Альбом был спродюсирован 20 Rocket, BLSSD, Coupe, DJ Marc B, Jake One, Lamb, Mojo Krazy и Young Lord Sean. Он достиг номера 109 в чарте Billboard 200.

Анонс 
Альбом был анонсирован 10 февраля 2020 в Instagram.

Список композиций 
Адаптировано под Genius.

Чарты

Примечания 

Альбомы 2020 года
Дебютные альбомы 2020 года
Альбомы Young Nudy